Het wereldkampioenschap superbike van Brno 2006 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 23 juli 2006 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Brno